Nguele peut désigner :
 Françoise Nguele, une judokate camerounaise
 Nkol Nguélé, un village du Cameroun